«Havoc and Bright Lights» — восьмий студійний альбом канадської співачки Аланіс Моріссетт. Реліз відбувся 22 серпня 2012 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Аланіс Моріссетт 

Альбоми Аланіс Моріссетт